Джова́нни Амбро́джо де Пре́дис (; около 1455 — около 1508) — итальянский портретист эпохи Возрождения миланской школы, работавший вместе с Леонардо да Винчи. Один из самых характерных леонардесков.

Амброджо де Предис родился в Милане. Его братья, Евангелиста, Бернардино и Кристофоро, также были художниками. Мало известно о его обучении. Сначала он работал со своим братом Кристофоро. Затем вместе со своим братом Бернардино работал над проектами в Милане. Именно в это время он познакомился с Леонардо да Винчи.

Этот мастер работал на миланском Монетном дворе, изготовляя рисунки монет и медалей, что привило ему любовь и мастерство к профильному портрету. Ему приписывается целая группа подобных изображений, главным образом, женских.

Точная дата смерти Амброджо де Предиса не известна: нотариальный акт датирован 12 июля 1509 года.

Примечания

Ссылки 
 

Художники Италии XV века
Художники Италии XVI века
Ученики Леонардо да Винчи
Художники-гобеленисты